Станка Златева Христова (; род. 1 марта 1983 года) — болгарская спортсменка, борец вольного стиля, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2008 и 2012), многократная чемпионка мира, Европы и Болгарии. Первая болгарская женщина, принявшая участие в  Олимпийских играх в женской борьбе в 2004 году в Афинах.

Биография 
Родилась 1 марта 1983 года в селе Крушаре Сливенской области Болгарии.

Занималась вольной борьбой с 1997 года. Окончила спортивную школу «Пьер де Кубертен» в городе Ямбол. Её первым тренером был Демир Демирев, затем — известный болгарский тренер Симеон Штерев. Выступала за клубы — «Борба и самбо» (Ямбол), «Васил Илиев» (Кюстендил), «Левски» (София). 

Пятикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы в вольной борьбе. Серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне. Несла флаг Болгарии на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года.

В 2007, 2010 и 2011 годах признавалась спортсменкой года в Болгарии. В 2016 году закончила карьеру спортсменки и перешла на тренерскую работу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Bulgaria's Top Wrestler Zlateva Deserved Olympic Gold - Coach 

Борцы Болгарии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Почётные граждане Сливена